Raffaele Sannitz, né le  à Lugano, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 

Raffaele Sannitz a fait ses débuts en Ligue Nationale A lors de la saison 1999-2000 avec le HC Lugano, club avec lequel il a également fait toutes ses classes de junior. Après six ans passés à Lugano, il a tenté en 2004 de s'imposer en Amérique du Nord dans l'organisation des Blue Jackets de Columbus, mais après un an passé au Crunch de Syracuse, le club affilié aux Blue Jackets, il est revenu au HC Lugano.

Il possède un contrat jusqu'en 2016 avec le club tessinois.

Carrière en équipe nationale 

Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde en 2006, 2007, 2008 et 2009.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan="2"|1999-2000|| HC Lugano|| LNA|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2||- || - || - || - ||- 
|-
| HC Lugano|| Jun. Elites A|| 33|| 13|| 16|| 29|| 47||- || - || - || - ||-  
|-
|rowspan="3"|2000-2001|| HC Lugano|| LNA|| 13|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC Sierre-Anniviers|| LNB|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0||- || - || - || - ||- 
|-
| HC Lugano|| Jun. Elites A|| 35|| 22|| 30|| 52|| 152|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan="2"|2001-2002|| HC Lugano|| LNA|| 38|| 3|| 4|| 7|| 37|| 12|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| HC Lugano|| Jun. Elites A|| 14|| 14|| 13|| 27|| 18|| 3|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
|rowspan="2"|2002-2003|| HC Lugano|| LNA|| 14|| 1|| 1|| 2|| 35||- || - || - || - ||-
|-
| HC Lugano|| Jun. Elites A|| 4|| 3|| 6|| 9|| 2||- || - || - || - ||- 
|-
|rowspan="2"|2003-2004|| HC Lugano|| LNA|| 48|| 7|| 9|| 16|| 18|| 16|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| HC Coire|| LNB|| 2|| 1|| 2|| 3|| 2||- || - || - || - ||-  
|-
|2004-2005 ||Bombers de Dayton || ECHL|| 2|| 0|| 3|| 3|| 0||- || - || - || - ||-
|-
|2004-2005|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 53|| 6|| 3|| 9|| 38||- || - || - || - ||- 
|-
|2005-2006|| HC Lugano|| LNA|| 33|| 6|| 9|| 15|| 85|| 17|| 5|| 8|| 13|| 16
|-
|2006-2007|| HC Lugano|| LNA|| 38|| 6|| 20|| 26|| 50|| 6|| 3|| 3|| 6|| 41
|-
|2006-2007|| HC Lugano|| Coupe d'Europe|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2||- || - || - || - ||-  
|-
|2007-2008|| HC Lugano|| LNA|| 50|| 7|| 10|| 17|| 36||5|| 3|| 1|| 4|| 31
|-
|2008-2009|| HC Lugano|| LNA|| 43|| 5|| 17|| 22|| 64|| 7 || 4 || 0 || 4 ||10  	
|-
|2009-2010|| HC Lugano|| LNA|| 32|| 4|| 12|| 16|| 74|| 4 || 1 || 2 || 3 ||20 
|-
|2010-2011|| HC Lugano|| LNA|| 40|| 5|| 8|| 13|| 38|| 4 || 1 || 0 || 1 ||12 		
|-
|2011-2012|| HC Lugano|| LNA|| 43|| 4|| 10|| 12|| 14|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0	
|-
|rowspan=2|2012-2013|| HC Lugano|| LNA|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kloten Flyers|| LNA|| 37 || 5 || 8 || 13 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2013-2014|| HC Lugano|| LNA|| 45 || 4 || 8 || 12 || 42 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 	
|-
|2014-2015 || HC Lugano || LNA ||48 || 1 || 12 || 13 || 36 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2015-2016 || HC Lugano || LNA ||39 || 10 || 6 || 16 || 20 || 15 || 1 || 1 || 2 || 47 
|-
|2016-2017 || HC Lugano || LNA ||48 || 6 || 3 || 9 || 49 || 11 || 2 || 4 || 6 || 10 
|-
|2017-2018 || HC Lugano || NL ||43 || 4 || 12 || 16 || 24 || 18 || 5 || 10 || 15 || 26
|-
|2018-2019 || HC Lugano || NL ||48 || 11 || 29 || 40 || 64 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2019-2020 || HC Lugano || NL ||49 ||6 ||11 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HC Lugano || NL ||42 ||2 ||4 ||6 ||12 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0

En équipe de Suisse 

|-
|2001||  -18 ans || align="left"| Championnat du monde -18 ans
| 7 || 2 || 2 || 4 || 12 || align="left"|
|-
|2002||  -20 ans  || align="left"|Championnat du monde -20 ans
| 7 || 1 || 0 || 1 || 10 || align="left"|
|-
|2006||  || align="left"|Championnat du monde
| 6 || 2 || 0 || 2 || 10 || align="left"|
|-
|2007||  || align="left"|Championnat du monde
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
|2008||  || align="left"|Championnat du monde
| 7 || 2 || 2 || 4 || 10 || align="left"|
|-
|2009||  || align="left"|Championnat du monde
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|
|-
|2010||  || align="left"|Jeux olympiques
| 5 || 1 || 1 || 2 || 8 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes

Naissance en mai 1983
Naissance à Lugano
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Sierre
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Bombers de Dayton
Sportif tessinois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace